Mount Marshall kan syfta på följande:

 Mount Marshall, Antarktis, berg i Antarktis
 Mount Marshall Shire, kommun i Western Australia, Australien